Ліга Умаглесі 1998—1999 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вдесяте поспіль здобуло Динамо (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Торпедо (Кутаїсі) взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Грузії 1998—1999.
2. З клубу ВІТ Джорджія було знято 3 очки за напад на суддю гравцем команди Георгієм Чанкотадзе у матчі проти Мерані-91.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Третій раунд 

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

1998–1999
Грузія
Грузія
1998 у Грузії
1999 у Грузії
1998 у грузинському спорті
1999 у грузинському спорті